Aubusson – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Limousin, w departamencie Creuse
 Aubusson – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Dolna Normandia, w departamencie Orne